Frontera (spanisch: „Grenze“) bezeichnet:

die Orte:
 Frontera (Santa Fe), eine Stadt in der Provinz Santa Fe, Argentinien
 Frontera (Coahuila), Stadt im Bundesstaat Coahuila, Mexico
 Frontera (Tabasco), Stadt im Bundesstaat Tabasco, Mexico
 Municipio Frontera, Verwaltungseinheit des Bundesstaats Coahuila, Mexico
 Fronteras, Ort im Bundesstaat Sonora, Mexico
 Arcos de la Frontera, Stadt der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien
 Jerez de la Frontera, Stadt der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien
 Vejer de la Frontera, Stadt der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien
 Conil de la Frontera, Stadt der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien
 Jimena de la Frontera, Ort in der Provinz Cádiz, Andalusien, Spanien
 Palos de la Frontera, Stadt der Provinz Huelva, Andalusien, Spanien

 Triple Frontera, Grenzgebiet zwischen Argentinien, Brasilien und Paraguay

die Personen:
 Angela Frontera (* 1965), brasilianische Musikerin
 Filippo Frontera (* 1941), italienischer Astrophysiker

die Fahrzeuge:
 Isuzu Frontera
 Opel Frontera
 Holden Frontera

sonstiges:
 Frontera (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Berry (2014)

Siehe auch:
 La Frontera
 Fronteira